Армандо Наваррете Гарсия (; 22 ноября 1980, Хакона-де-Планкарте, Мексика) — мексиканский футболист, вратарь клуба «Венадос».

Клубная карьера 
Наваррете — воспитанник клуба «Атлас». В 2000 году в матче против «Пуэблы» он дебютировал в мексиканской Примере. Армандо быстро завоевал место в основе и в 2002 году стал одним из лучших игроков команды. В 2003 году он вновь остался вне основы и на правах аренды перешёл в «Толуку», где безуспешно пытался конкурировать с многолетней легендой клуба Эрнаном Кристанте. В 2004 году Наваррете потребовал от «Атласа» гарантий игровой практики и был вновь отдан в аренду, его новым клубом стал «Веракрус». В 2005 году он вернулся из аренды, но принял участие всего в семи играх подменяя травмированного Антонио Переса Дельгадильо.

В 2006 году Наваррете перешёл в столичную «Америку», став единственной трансферной удачей клуба, так как переход Сирило Сауседо сорвался в последний момент. Армандо стал хорошей заменой уехавшему на чемпионат мира в Германию Гильермо Очоа. В том же году для получения игровой практики Армандо на правах аренды недолго играл за «Сакатепек». После того, как Очоа перешёл во французский «Аяччо», Наваррете стал основным вратарём. Первый же сезон в основе вышел неудачным и он покинул команду.

В начале 2012 года Наваррете перешёл в «Атланте». 8 января в матче против «Гвадалахары» он дебютировал за клуб из Канкуна. Летом того же года Армандо присоединился к «Некаксе». 21 июля в матче против Лобос БУАП он дебютировал за новую команду. Летом 2013 года Наваррете вернулся в элиту, подписав контракт с «Пуэблой». 24 июля в матче Кубка Мексики против «Кафеталерос де Патачула» он дебютировал за новый клуб. Армандо играл только в кубковых матчах поэтому по окончании сезона попросил отпустить его за игровой практикой. Летом 2014 года Наваррете был отдан в аренду в «Ирапуато». 20 июля в матче против «Алебрихес де Оахака» он дебютировал за новую команду. Летом 2015 на правах аренды перешёл в «Симарронес де Сонора». 26 июля в поединке против «Алебрихес де Оахака» он дебютировал за клуб.

Летом 2016 года Наваррете покинул «Пуэблу» и подписал контракт с «Сакатепеком». Свой дебютный сезон он отыграл без замен.

Примечания

Ссылки 
  Goal profile
  Oleole profile

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Сакатепек»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Симарронес де Сонора»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Ирапуато»
Игроки ФК «Венадос»